Spomeniki je ime za pet enodnevnih klasičnih kolesarskih dirk, ki veljajo za najstarejše, najtežje in najprestižnejše enodnevne dirke v moškem kolesarstvu. Vsaka od njih ima bogato zgodovino in individualne značilnosti. So tudi enodnevne dirke z največ podeljenimi točkami na koledarju UCI World Tour. Daleč najuspešnejši kolesar na spomenikih je Eddy Merckx, ki je med letoma 1966 in 1976 dosegel devetnajst zmag, v letih 1969, 1971, 1972 in 1975 je kot edini kolesar dobil tri spomenike v eni sezoni.

Seznam spomenikov
  Milano–San Remo – prva klasična dirka sezone z italijanskim imenom La Primavera (pomlad), ker poteka konec marca. Prvič je potekala leta 1907 in velja za šprintersko klasično dirko, saj poteka na preko 300 km dolgi in večinoma ravninski trasi po obali Ligurije.
  Dirka po Flandriji – nizozemsko Ronde van Vlaanderen, je prva od klasik po tlakovcih in poteka prvo nedeljo v aprilu od leta 1913, s čimer je najmlajši spomenik. Zaznamujejo jo ozke ceste po hribih flamskih Ardenov, ki so pogosto stopničasti in tlakovani, zaradi česar se kolesarju stalno borijo za položaj v ospredju glavnine. Od leta 2017 je štart v Antwerpnu, cilj pa od leta 2012 v Oudenaardeju.
  Pariz–Roubaix – tudi Kraljica klasik in l'Enfer du Nord (»Severni pekel«), tradicionalno poteka teden dni po Dirki po Flandriji in je zadnja od dirk po tlakovcih. Poteka od leta 1896 po trasi z več daljšimi odseki po tlakovanih cestah, ki so prašni v suhem vremenu in blatni v dežju, zaradi česar velja za najzahtevnejšo enodnevno dirko. Cilj je na velodromu v Roubaixu.
  Liège–Bastogne–Liège – potela konec aprila. La Doyenne je najstarejša klasika, zadnja od ardenskih klasih in tudi zadnja od spomladanskih klasik. Prvič je potekala leta 1892 kot amaterska dirka, od leta 1894 pa kot profesionalna. Zaradi več kratkih in strmih vzponov v Ardenih ter cilja na klanec v predmestju Liègea na njej prevladujejo specialisti za vzpone.
  Dirka po Lombardiji – tudi Jesenska klasika in Dirka odpadlega listja, poteka konec septembra ali v začetku oktobra. Prvič je potekala leta 1905 kot dirka Milano–Milano, od leta 1907 je bila preimenovana v Giro di Lombardia, leta 2012 pa v Il Lombardia. Traso zaznamujejo neraven teren in krajši vzponi okoli jezera Como.

Zmagovalci spomenikov

Statistika

Po zmagovalcih

Po državah

Sklici

Kolesarska tekmovanja